DME:

 DME — один из режимов работы с памятью в технологии AGP;
 DME () — всенаправленный дальномерный радиомаяк. Оборудование, определяющее расстояние от воздушного судна до наземной станции.
 DME — международный идентификатор московского аэропорта Домодедово